Hartl steht für:
 Hartl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Hartl ist der Name folgender Orte:
 Hartl (Steiermark), Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hartl (Gemeinde St. Leonhard), Ortsteil von St. Leonhard am Hornerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Hartl (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Hartl (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ort in Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hartl (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hartl (Gemeinde Hofstätten), Ort bei Hofstätten an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Hartl bei Fürstenfeld, Katastralgemeinde von Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hartl (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Hartel